Okręty US Navy o nazwie USS  "Freedom" lub podobnych:
 Pierwszy USS "Freedom" (ID-3024) był okrętem transportowym, który był w służbie amerykańskiej w okresie I wojny światowej.
 Drugi "Freedom" (IX-43) był pomocniczym szkunerem, który był w służbie w latach 1940-1962.
 Trzeci USS "Freedom" (LCS-1) jest pierwszym okrętem nowej klasy, wszedł do służby w 2008.

Freedom